|}
Железная дорога Лхаса — Шигадзе, сокращённо железная дорога Лажи́ (; ) — высокогорная железная дорога, соединяющая тибетские города Лхаса и Шигадзе. Дорога проходит на высотах от 3600 до 4000 м, в значительной мере следуя вдоль реки Ярлунг-Цангпо. Эта дорога является продолжением Цинхай-Тибетской железной дороги, соединяющей Тибет с основным Китаем.

Описание дороги 
Железная дорога преодолевает расстояние 253 километра. Строительство дороги началось в сентябре 2010 года и завершилось в июле 2014. Открытие дороги состоялось 16 августа 2014 года. Железная дорога включает в себя 14 станций. Бюджет проекта составляет 13.3 миллиарда юаней.

Первый участок дороги — вдоль реки Лхаса, потом дорога переходит на правый берег и в Чюшю входит в долину реки Ярлунг-Цангпо, по которой следует значительную часть пути. После Ньемо на особо трудном участке дорога три раза пересекет реку, используя большие мосты и туннели. В Ринбунге дорога переходит окончательно на южный берег реки и на последнем, небольшом участке пути, сворачивает на юго-запад к Шигадзе.

Движение по дороге будет ограничено скоростью 120 км/час по причине сложной высокогорной местности. Дорога проходит через 26 туннелей (длина двух самых больших превышает 10 км) и 116 мостов, которые практически занимают половину всего пути. Строительство 60-километрового участка вдоль ущелья реки Ярлунг-Цангпо с несколькими мостами и туннелями было сопряжено с трудностями и необходимостью сохранить ресурсы питьевой воды и горячие источники каньона. Тем не менее, железная дорога позволяет сократить путь с четырёх часов до двух, по сравнению с автомобильным транспортом.

Завершение строительства открыло широкие возможности расширения тибетской железнодорожной сети на юг в сторону Непала и Сиккима. Критики проекта обращали внимание на угрозу разрушения культурной идентичности тибетцев и массового заселения Тибета китайцами.

Открытие этой железной дороги улучшило доступность западных районов Тибета и уменьшило загрязнение среды автомобильным транспортом. Снабжение топливом и горючим в Тибете стало значительно дешевле, в перспективе это сократит потребление древесины для отопления.

Движение пассажирских поездов 
На 2018 год пассажирское движение обслуживается двумя парами поездов -
поезд Z8801 отправляется из Лхасы в 8:30, прибывает в Шигацзе в 11:25, поезд Z8803 отправляется в 15:20, прибывает в 17:59.

Обратные поезда -
поезд Z8804 отправляется из Шигацзе в 12:05, прибывает в Лхасу в 14:40, поезд Z8802 отправляется в 18:40, прибывает в 21:33.

Стоимость проезда от 40,5 юаней(CNY) за жесткое сидячее место, до 214,5 юаней за мягкое спальное.

Дорога не проходит мимо Гьянгдзе, поэтому туристам рекомендуется ехать по железной дороге только в одну сторону, а в другую сторону — пользоваться автомобильной трассой через культурно значимые места — озеро Ямдрок и Гьянгдзе.

Станции 
 Лхаса (拉萨)
 Лхаса — Южная (拉萨南)
 Байдэ (白德)
 Сежун (协荣)
 Чюшю (曲水县)
 Царбананг (茶巴拉)
 Ньемо (尼木)
 Карру (卡如)
 Ринбунг (仁布)
 Дачжука (大竹卡)
 Дэнгу (灯古)
 Цзицюн (吉琼) Бэнанг
 Кагуй (卡堆)
 Шигадзе (日喀则)

Ссылки 
 Дорога на крышу мира // Дыхание Китая. — 2014. — № 4(229). — С. 31-33 (на странице 33 про железную дорогу Лхаса — Шигадзе).

Примечания 

Железные дороги Китая
Транспорт Тибетского автономного района